Hans Kraay (1936–2017) válogatott holland labdarúgó, edző
 Hans Kraay (1959) holland labdarúgó, edző